Clavaire jaunâtre est un nom commun pour plusieurs champignons de forme clavarioïde :
 l'espèce Ramaria flavescens ;
 l'espèce Clavulinopsis helvola.

Notes et références 

Nom de champignon ambigu
Espèce de champignons (nom vernaculaire)